

События 
 Основание Карфагена в Северной Африке финикийской царевной Элиссой из Тира.
 Поход ассирийцев против Дера (см. Шамши-адад V).
 (23 год Иоаса) — Смерть царя Израиля Ииуя, на престол взошёл Иоахаз.
 (23 год Иоаса) — начало сбора пожертвований на ремонт Храма в Иерусалиме.
 Поход царя Дамаска Хазаэла к Средиземному морю, победа над Израилем и Иудеей.
 (8 год Пигмалиона) — Основание Карфагена.

См. также

Примечания